Fabiano Caruana (Miami, 1992), jugador d'escacs italià
 Peter Caruana (Gibraltar, 1956), polític i advocat gibraltareny
 Jaime Caruana Lacorte (València, 1952), economista valencià